Дејан Мишковић може бити :

Дејан Мишковић (кошаркаш) (1974), српски кошаркаш
Дејан Мишковић (фудбалер) (1985), хрватски фудбалер